Gemäldegalerie – museo di Berlino
Gemäldegalerie Alte Meister – museo di Dresda
Gemäldegalerie – sezione del Kunsthistorisches Museum di Vienna